Светла́на Влади́мировна Медве́дева (урождённая Ли́нник; род. 15 марта 1965, Кронштадт, Ленинград (ныне Санкт-Петербург), РСФСР, СССР) — первая леди Российской Федерации с 2008 по 2012 год, супруга 3-го Президента России Дмитрия Медведева, общественный деятель.

В феврале 2023 года Канада ввела против Медведевой санкции в связи с вторжением России на Украину.

Биография 

Светлана Владимировна Линник родилась 15 марта 1965 года в семье Владимира Алексеевича Линника, военного моряка, и экономиста Ларисы Ивановны Линник в городе Кронштадте. Жила в детстве в деревне Коваши, городе Ломоносове, Кронштадте, потом переехала в Ленинград, где она и пошла в школу.

Познакомилась с учившимся в параллельном классе будущим мужем Дмитрием Анатольевичем Медведевым в 1-м классе в 1972 году, она училась в 1-м «В», а он — в 1-м «Б», а стали встречаться уже в седьмом классе (в 14 лет) средней школы № 305 в Купчино (Ленинград). Участвовала в спектаклях, КВН и другой самодеятельности.

Окончила Ленинградский финансово-экономический институт (сейчас Санкт-Петербургский государственный экономический университет), факультет статистики, бухучёта и экономического анализа, с первого курса она сразу перевелась на вечернее отделение, ещё учась на вечернем начала работать, работает в Москве и занимается организацией общественных мероприятий в Санкт-Петербурге.

С апреля 2007 года возглавляет попечительский совет «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России».

С декабря 2008 года является Президентом Фонда социально-культурных инициатив.

Семья 
24 декабря 1993 года вышла замуж за Дмитрия Анатольевича Медведева.

Сын Илья Медведев родился 3 августа 1995 года.

Общественная деятельность 

Является руководителем попечительского совета целевой комплексной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России», созданной по благословению патриарха Алексия II. Также занимается благотворительностью: патронирует Санкт-Петербургский дом-интернат № 1, в котором живёт 316 воспитанников в возрасте от 4 до 25 лет.

 
В конце января 2008 года совершила паломничество в Дивеевский монастырь.

По её инициативе и при личном участии Фондом социально-культурных инициатив разработан ряд социальных, культурных и образовательных проектов. В их числе отмечаемый с 2008 года всероссийский праздник «День семьи, любви и верности». В основу акции «Подари мне жизнь», неразрывно связанную с «Днём семьи, любви и верности», заложены право ребёнка на жизнь и забота о репродуктивном здоровье женщин. Фондом разработана и успешно реализуется социальная программа «Белая роза», в рамках которой в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Кемерове, Архангельске, Оренбурге и Благовещенске открылись благотворительные диагностические центры женского здоровья «Белая роза». Главная их задача — профилактика онкологических заболеваний репродуктивной сферы и молочных желёз.

Входит в попечительский совет фонда «Кронштадтский Морской собор во имя святителя Николая Чудотворца».

Награды 
 12 ноября 2007 года Патриарх Алексий II вручил ей орден РПЦ Святой равноапостольной княгини Ольги II степени.
 23 января 2008 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вручил ей общественную награду Регионального благотворительного общественного фонда им. Великой княгини Евдокии Московской — Патриарший знак Великой княгини Евдокии Московской.
 29 сентября 2008 года мэр Милана (Италия) Летиция Моратти вручила ей высшую награду города — «Амброджино Д’Оро» («Золотой Амвросий», ).
 14 ноября 2008 года митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл вручил ей Патриаршую грамоту за подготовку и проведение первого в России Дня семьи, любви и верности.
 2010 год — Международная премия Кирилла и Мефодия (Славянский фонд России и Московская патриархия).
 2010 год — Почётный гражданин города Канны (Франция).
 19 апреля 2012 года — Орден «Славы и чести» I степени (РПЦ).
 15 октября 2012 года — Орден «Рухубелент» (Туркмения) — за большой личный вклад в развитие сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией в сферах науки и образования, культурной и гуманитарной областях, за заслуги в укреплении дружественных отношений между двумя странами, в воспитании у молодёжи высоких духовно-нравственных принципов, а также с учётом проводимой ею масштабной общественной работы.
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала «Огонёк», опубликованном в марте 2014 года, заняла 16-е место.
 Во внимание к помощи в строительстве храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы 8 мая 2015 года вручён орден РПЦ святой равноапостольной княгини Ольги I степени.
 3 марта 2016 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал распоряжение: «За большой вклад в реализацию мероприятий по восстановлению Кронштадтского морского собора во имя Святителя Николая Чудотворца наградить Почётной грамотой Президента Российской Федерации Медведеву Светлану Владимировну».
 30 декабря 2022 года — Знак отличия «За благодеяние» — за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

Расследование ФБК 
4 декабря 2019 года ФБК опубликовал расследование, в котором утверждается, что в 2012—2018 годах Медведева пользовалась частным самолётом Bombardier Global Express 5000 за $50 млн, принадлежащим тому же белизскому офшору, что и самолёт, которым пользовалась журналистка Наиля Аскер-заде. Согласно расчётам ФБК, ни Медведева, ни её муж Дмитрий Медведев не смогли бы оплатить аренду такого самолёта из своих задекларированных доходов.

6 декабря 2019 года пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов заявил: «Но раз вы спрашиваете меня, то я могу сказать, что, конечно, мы видели эту двухдневную политическую акцию. Это просто очередное манипулирование неподтвержденной информацией. При этом почему-то он решил, что его вопрос важнее тех, что задавали участники интервью. Тут и комментировать особо нечего. Во-первых, по известным причинам мы не раскрываем и не комментируем информацию о передвижениях членов семьи главы правительства, поскольку он является объектом госохраны. Что же касается различного рода транспортных средств и их использования, то все, что принадлежит Дмитрию Медведеву и его супруге, — указано в декларации. Если же кто-то из членов семьи главы правительства пользуется каким-либо иным видом транспорта, то все это оплачивается соответствующим образом из личных средств».

Примечания

Ссылки 

 Холмогорова В. Почти первая леди «Эксперт Online» 12 декабря 2007 г.
 Родственный бизнес. Исследование общественной и деловой активности детей, жен и домочадцев первых лиц страны. Новая газета № 58 от 2 августа 2007 г.
 Первая леди России

Общественные деятели России
Дмитрий Медведев
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Супруги президентов Российской Федерации